Stieding ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Stieding (1940–2016), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Jan Stieding (* 1966), deutscher Maler